Lari steht für:

 Georgischer Lari, die Währung Georgiens
 Lari (Ethnie), eine Ethnie in der Republik Kongo
 Lari (Bantusprache), die Sprache der kongolesischen Lari
 eine iranischsprachige Ethnie, siehe Achomi
 eine südwest-iranische Sprache, siehe Larestani-Sprache
 Lari (Vorname), männlicher finnischer Vorname

Geografie:

 Lari (Toskana), Ortsteil der Gemeinde Casciana Terme Lari in der Provinz Pisa
 Lari, eine Aldeia im osttimoresischen Suco Uaigae

Lari ist der Familienname folgender Personen:
 Egidio Lari (1882–1965), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Emilio Lari (* 1939), italienischer Fotograf 
 Leonida Lari (1949–2011), moldauisch-rumänische Schriftstellerin und Politikerin
 Ovidio Lari (1919–2007), italienischer Geistlicher
 Zahra Lari (* 1995), Eiskunstläuferin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Yasmeen Lari (* 1940), pakistanische Architektin und Architekturhistorikerin

Siehe auch:
 Laeri
 Lary